Savannasaurus este un gen dispărut de dinozaur sauropod care a trăit în Cretacicul Superior în Queensland, Australia, și care acoperă doar o singură specie, Savannasaurus elliotorum, numită în 2016 de Poropat et al. Singurul exemplar cunoscut a fost poreclit inițial "Wade".

Descriere
Savannasaurus a fost un titanozaur de mărime medie de aproximativ 15 metri lungime — ierbivor, cu un gât lung și o coadă relativ scurtă. Sacrumul și complexul ischium si osul pubic au ambele peste un metru lățime în punctele lor înguste, ceea ce face Savannasaurus un titanozaur cu un corp neobișnuit de larg. În plus au identificate o serie de alte caracteristici distinctive: primele vertebre codale au gropi puțin adânci, o caracteristică care a fost anterior cunoscut doar la brachiosauridae, marginile plăcilor sternului sunt drepte, nu în forma obișnuită a altor titanozauri, sfârșitul celei de a patra metacarpiene are forma unei clepsidre.

Stephen Poropat a declarat că "Savannasaurus este cel mai rotund sauropod pe care l-am descoperit până acum", precizând că forma dinozaurului aducea cu cea a Diamantinasaurusului, similară unui hipopotam.

Filogenie
O analiză filogenetică efectuată în 2016 a găsit că Savannasaurus este strâns legat de contemporanul Diamantinasaurus.

Note

Dinozauri
Titanozauri
Dinozauri din Cretacic